Kakegawa steht für:

 Kakegawa, eine Stadt in der Präfektur Shizuoka in Japan
 Kakegawa (Han), ein japanisches Lehn

Kakegawa ist der Familienname folgender Personen:
 Makoto Kakegawa (* 1973), japanischer Fußballspieler